Station Theil-de-Bretagne is een spoorwegstation in de Franse gemeente Le Theil-de-Bretagne.

Theil-de-Bretagne